

Animali 
 Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) – specie di orso, icona della Cina
 Panda minore o panda rosso (Ailurus fulgens) – lontano parente del panda gigante, vive principalmente in Nepal e nella stessa Cina

Automobili 
Panda è il nome di tre modelli di automobile prodotti dalla casa automobilistica italiana FIAT:
 Panda – prodotta dal 1980 al 2003
 Panda – prodotta dal 2003 al 2012
 Panda – prodotta dal 2012

Geografia 
 Panda – comune della città di Likasi, nella Repubblica Democratica del Congo
 Panda – centro abitato del Mozambico, capoluogo dell'omonimo distretto
Panda – antica denominazione del comune italiano di Panni in provincia di Foggia

Informatica 
 Panda – programma antivirus
 Panda Security – azienda informatica
 Panda Update – modifica dell'algoritmo di Google

Mitologia 
 Panda – divinità romana, dea dei viaggiatori
 Panda – divinità romana, dea della pace

Musica 
 I Panda – gruppo musicale italiano fondato nel 1974
 Panda – gruppo musicale messicano fondato nel 1996
 Panda – singolo degli Astro del 2013
 Panda – singolo di Desiigner del 2016
Dj Panda – tra i Dj resident della discoteca Cocoricò negli anni 90

Personaggi 
 Andy Panda – personaggio immaginario protagonista della serie omonima di cortometraggi animati prodotti da Walter Lantz
 Panda – personaggio immaginario del fumetto A Panda piace
 Panda – personaggio immaginario della serie Hamtaro
 Panda – personaggio immaginario della serie di videogiochi Tekken

Altro 
 Effetto Panda - particolare aspetto del viso, dovuto a occhiaie pronunciate o eccesso di cosmesi
 Panda Retail Company – azienda commerciale di generi alimentari al dettaglio, dell'Arabia Saudita
 Skopiński Panda – aereo ultraleggero prodotto dalla Aero-Service Jacek Skopiński di Varsavia, Polonia

Altri progetti